Prima o poi – singolo dei Gemelli DiVersi del 2004
 Prima o poi – album di Giovanni Mirabassi del 2005
 Prima o poi – singolo di Francesco Renga del 2019
 Prima o poi/Diventerò come vorrai – singolo di Remo Germani e Le Amiche del 1965
 Prima o poi/Più amici diventiamo – singolo di Audrey del 1965